2 miejscowości w Polsce:
 Kazub – wieś w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Kaliska
 Kazub – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów